Николай Андреевич Черка́шин (р. 1946) — советский и российский журналист и писатель-маринист, автор исторических расследований, советский офицер-подводник.

Биография 
Родился 25 ноября 1946 года в городе Волковыск (ныне Гродненской области Белоруссии). Окончил философский факультет и аспирантуру МГУ имени М. В. Ломоносова по специальности «история русской философии». Служил на Северном флоте на 4-й эскадре подводных лодок — самом крупном в мире соединении подводных лодок. Участвовал в дальних морских походах в Атлантическом океане и Средиземном море.

Сестра Николая Черкашина: Лариса Андреевна Черкашина — пушкинист, литератор.

В 1980-х годах входил в редакционную коллегию героико-патриотического литературно-художественного альманаха «Подвиг».

Награды и премии 
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени
 Медали
 Международная премия Андрея Первозванного (1992) — за совокупную литературную деятельность во благо Российского государства,
 Премия Ленинского комсомола (1982) — за книги «Соль на погонах», «Судьба в зелёной фуражке» и публицистические произведения о советских воинах,
 Премия имени Г. К. Жукова — за выдающийся вклад в развитие и укрепление обороноспособности Российской Федерации.

Творчество 

Труды Николая Черкашина неизменно вызывали обострённый писательский интерес. Моряк по профессии, Николай Андреевич посвятил своё писательское творчество героической и драматической истории Русского флота и его героям. В этом смысле Николай Черкашин, пожалуй, может считаться прямым продолжателем дела Валентина Пикуля.

Из писателей-маринистов я выделил бы Николая Черкашина. Он трудяга, и дай Бог ему здоровья. Так и надо бороздить историю, в ней ещё немало интересных полных драматизма загадочных страниц. А он извлекает темы совершенно неизвестные… Молодец! Дело даже не в том, как он пишет, хотя пишет он нормально. Маринистика должна быть познавательна.

Трагедию атомной подводной лодки «Комсомолец» писатель принял особенно остро. Как бывший подводник, он хорошо понимал, что пришлось пережить членам экипажа. Повесть «Пламя в отсеках», рассказывающая о катастрофе близ острова Медвежий, о героической борьбе экипажа за живучесть подводного корабля, о бедах и проблемах спасательной службы, — долг памяти писателя перед моряками-подводниками.

Большой читательский интерес вызвала книга «Адмирал Колчак», удостоенная Всероссийской литературной премии им. Александра Невского.

Библиография 

 "Соль на погонах" (авт.сб., 1980)
 «Белые манжеты» (повесть, 1983) 
 «Знак Вишну» (повесть, 1984) 
 «Крик дельфина» (авт.сб., 1984) (экранизирована в 1986 году)
 «Знак Вишну" (сб.повестей, 1986) 
 "В пограничной полосе" (сборник, 1987)
 «Покушение на крейсер» (повесть, 1987) (об Авроре)
 «Взрыв корабля» (повесть, 1988) (о броненосце "Пересвет" в 1917)
 "Одиночное плавание" (повесть в авторском сборнике "Морское солнце", 1988)
 "Последний рейс «Нахимова»" (док.очерк, 1988)
 «Операция „Дженифер“» (повесть-версия, 1990) (о ПЛ 574)
 «Судеб морских таинственная вязь» (авт.сб., 1990)
 «Пламя в отсеках» (док.повесть, 1991)
  «Сон „Святого Петра“» (фант.повесть, 1991)
  «Поезд-призрак в лабиринтах времени» (1995)
 "Череп Гоголя под Ла-Маншем" (1995)
 «Повседневная жизнь российских подводников» (2000) (о Холодной войне)
 «Кровь офицеров…» (роман, 2001)
 «Унесённые бездной. Гибель „Курска“. Хроника. Версии. Судьбы.» (2001)
 «Тайны погибших кораблей» (авт.сб., 2002) (о погибших в мирное время)
 «Командоры полярных морей» (док.сб.,2003)
 "Одиссея мичмана Д…" ("архивный детектив", 2003)
 «Я — подводная лодка» (док.сб., 2003)
 "Адмиралы мятежных флотов" (док.сб., 2004) (о 1917 г.)
 "Авантюры открытого моря" (док.сб., 2004)
 «Белая карта» (док.сб., 2004) (о первопроходцах русской Арктики)
 «Адмирал Колчак. Диктатор поневоле» (2005) 
 «Море любви» (сб. очерков и новелл, 2005)(о судьбах боевых подруг, жён, вдов)
 "Балтийский эскорт" (док.сб., 2005)
 «Торпеда для „Авроры“» (док.сб., 2006)
 «Тайна „Архелона“» (фант.повесть, 2006)
 «На крейсерах» (док.сб., 2007)
 «Одиночное плавание» (роман, 2007)
 «Чрезвычайные происшествия на советском флоте» (2007)
 «Последняя любовь Колчака» (2008)
 «Адмирал. Трагическая судьба Колчака» (2009)
 «Возмутители глубин. Секретные операции советских подводных лодок в годы Холодной войны» (2009)
 «Чёрная эскадра» (книга воспоминаний, 2009)
 "Нелегал из Кёнигсберга" (военные приключения, 2014)
 "Агентурная кличка – Лунь"(военные приключения, 2015)
 "Последняя гавань Белого флота: от Севастополя до Бизерты" (док.сб., 2015) (о Русском Исходе)
 "Тайна гибели линкора "Новороссийск" (2016)
 "Командоры полярных морей" (сборник, 2017): "Кортик командора", "Два капитана и "Святая Анна", "Белое пятно на карте России", "Одиссея капитана Кондора", "Ледокол "Красин":"SOS", "Возвращение капитана"
 "Дверь в стене тоннеля" (детектив, 2018)
 "В отсеках холодной войны. Противостояние СССР и НАТО" (2018) (о подводных таранах)
 "Мамба лупоглазая" (флотские байки, 2018)
 "Студёный флот" (офицерский роман, 2019) (об офицерах-подводниках Северного флота)  
 "Пластун" (офицерский роман, 2019) (о судьбе казачьего офицера от Первой мировой войны до начала Великой Отечественной войны)
 трилогия: "Брестские врата" (роман, 2020), "Бог не играет в кости" (роман, 2021), "Лес простре́ленных ка́сок" (роман, 2022) (о первых месяцах ВОв в Белоруссии)
 "Месть "Блаженной земли" (сибирский приключенческий роман, 2021) (о Колчаке), включены: лирическая повесть "Грай" по-цыгански "конь", морская быль "Мертвый пеленг"
 "Одиночное плавание" (роман,2022) (о ПЛ Б-410)

Примечания

Ссылки 

 Николай Черкашин в «Публичной Библиотеке»
 Повесть «Взрыв корабля»
 Страница автора на сайте издательства «Вече»

Военные моряки России
Писатели России по алфавиту
Русские писатели по алфавиту
Писатели СССР
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Писатели-соцреалисты
Писатели-маринисты
Писатели России XXI века
Писатели России XX века
Выпускники философского факультета МГУ
Члены Союза журналистов СССР